Shenzhen Open 2017 (kobiety)
 Shenzhen Open 2017 (mężczyźni)